Ла́герная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Латвия 
 Лагерная улица — бывшая улица в Риге, разделённая в 1885 году на нынешние улицы Матиса и Шарлотес.
 Лагерная улица (первоначально Большая Лагерная) — название нынешней улицы Нометню в Риге.

Россия 
 Лагерная улица — улица в Екатеринбурге.
 Лагерная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Лагерная улица — улица в Троицке (Москва).
 Лагерная улица — улица в Нахабине (Московская область).
 Лагерная улица — улица в Подольске (Московская область).
 В Санкт-Петербурге:
 Лагерная улица — улица в Красном Селе.
 Лагерная улица — улица в поселке Репино.
 Лагерная улица — улица в посёлке Серово.
 Лагерная улица — улица в Удельной.
 Лагерная улица — прежнее название улицы Кольбуса во Владикавказе.
 Лагерная улица — прежнее (с 8 марта 1938 года по 10 мая 1963 года) название улицы Кулёва в Томске.

Украина 
 Лагерная улица — улица в Киеве.

Казахстан 
 Лагерная улица — прежнее название улицы Шевченко в Алма-Ате.

См. также 
 Лагерное шоссе